Маргарита Викторовна Кононенко (урожд. Артюшенко) (род. 28 сентября 1989 года) — украинская пловчиха в ластах.

Карьера 
Подготовил спортсменку заслуженный тренер Украины Кононенко Денис Альбертович.

Обладатель рекорда Украины в категории В (девушки до 17 лет) на дистанции 100 метров с аквалангом. Обладатель рекордов Украины на дистанциях 50 и 100 метров в ластах, в нырянии на 50 метров и в плавании с аквалангом на дистанции 100 метров. Также участвовала в установлении рекорда Украины в эстафете 4х100 метров.

Чемпионка мира, шестикратная чемпионка Европы, двадцати пятикратная чемпионка Украины. Трёхкратная призёрка Всемирных игр. Многократная призёрка чемпионатов мира, Европы, Украины. Действующая рекордсменка Европы и Украины по плаванию в ластах.

В 2008 году удостоена почётного звания Заслуженный мастер спорта Украины. В 2011 году окончила с отличием Украинский государственный университет физического воспитания и спорта.

Кононенко в настоящее время замужем, есть сын Матвей.

Примечания

Ссылки 
 Всемирные игры 2013
 Сборная Украины завоевала 28 медалей на IX Всемирных играх в Колумбии
 Начался штурм Кали
 Лучшие пловцы 2013 года в Украине
 Состав сборной Украины (на 2012 год)

Пловцы в ластах Украины